On appelle TOC illégale un système de protection anticopie consistant à manipuler la TOC (Table Of Contents = table des matières) du support numérique type CD-ROM, afin d'attribuer à un ou plusieurs fichiers des tailles fictives qui, en les additionnant, vont outrepasser la capacité réelle dudit support. De cette manière, il est impossible de reproduire l'original en passant par un simple copier/coller.

Ce système de protection avait le mérite d'être simple mais il n'a pas berné bien longtemps les logiciels de copie CD/DVD. De fait, il n'est aujourd'hui plus utilisé.

Exemples de logiciels ayant utilisé ce système de protection 
 Le jeu vidéo Tomb Raider III (1998). Sur le CD du jeu, on trouvait plusieurs fichiers dont les tailles respectives dépassaient (en apparence) .

Notes et références 

Gestion numérique des droits